Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 9001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 30 września 1951 do 23 października 1998. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

9001-9100

9101-9200

9201-9300

9301-9400

9401-9500

9501-9600

9601-9700

9701-9800

9801-9900

9901-10000

Przypisy 

Lista planetoid 009001-010000